Il singolare maschile del Rogers Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Novak Đoković era il detentore del titolo da due anni ma è stato sconfitto in semifinale da Rafael Nadal che poi ha battuto in finale Milos Raonic per 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (semifinale)
  Andy Murray (terzo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (terzo turno)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Stanislas Wawrinka (secondo turno)

  Kei Nishikori (terzo turno)
  Tommy Haas (ritirato, secondo turno)
  Milos Raonic (finale)
  Nicolás Almagro (primo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Gilles Simon (primo turno)
  Jerzy Janowicz (terzo turno)
  Janko Tipsarević (primo turno)

Wildcard 

  Frank Dancevic (secondo turno)
  Jesse Levine (secondo turno)

  Filip Peliwo (secondo turno)
  Vasek Pospisil (semifinale)

Qualificati 

  Lu Yen-Hsun (primo turno)
  Benjamin Becker (primo turno)
  Peter Polansky (primo turno)
  Amir Weintraub (primo turno)

  David Goffin (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (terzo turno)
  Marinko Matosevic (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Rogers Cup 2013
ATP World Tour 2013